Realism kan syfta på:

 Realism –  benämning på något som utgår från verkligheten
 Realism (bildkonst) – inom bildkonsten är generellt försöken att avbilda omvärlden så sanningsenligt som möjligt
 Realism (internationella relationer) – en teoretisk inriktning inom internationella relationer
 Realism (filosofi) – inom filosofin som beteckning för olika ståndpunkter beroende på vilket område inom filosofin man talar om
 Realismens litteratur – en litterär epok varade från omkring 1830 till 1860